Excalibur (latein. Form des kelt. caledvwlch „Hartscharte“) steht für:

 Excalibur, sagenumwobenes Schwert des mythischen britannischen König Artus
 Excalibur (Film), US-amerikanisch-britischer Film von John Boorman (1981)
 Excalibur Automobile Corporation, US-amerikanischer Automobilhersteller (seit 1963)
 Excalibur Cars, britischer Automobilhersteller
 Excalibur Hotel, Hotel in Las Vegas, Vereinigte Staaten
 Excalibur City, Einkaufsstadt an der Grenze Tschechien–Österreich
 Excalibur (Valleyfair), Achterbahn im Freizeitpark Valleyfair
 Excalibur (Funtown Splashtown USA), Achterbahn im Freizeitpark Funtown Splashtown, Vereinigte Staaten
 Excalibur (Software), grafische BBS-Software 
 Excalibur (Album), Musikalbum von Grave Digger
 Excalibur (Band), britische Band
 Excalibur (Kletterwand), Kletterwand in den Niederlanden
 Excalibur – The Celtic Rock Opera, Rockoper und Bühnenshow von Alan Simon
 Excalibur – Secrets of the Dark Forest, Rapid River im Movie Park Germany
 M982 Excalibur, Artilleriemunition
 Excalibur, Codename der Kanotix-Version 2009 
 (9499) Excalibur, Asteroid des Hauptgürtels
 HMS Excalibur, Test-U-Boot der britischen Royal Navy mit Perhydrol angetriebenem Walter-Antrieb